El acrónimo MAT puede hacer referencia a:

 Museo Aeronáutico Tiflológico

 Museo de Arte de Tigre